Эрланн Копс (; , Копенгаген, Дания — ) — датский бадминтонист, многократный победитель и призёр крупных международных турниров, серебряный (1970) и бронзовый (1972) призёр чемпионатов Европы.

Спортивная карьера 
Начал играть в бадминтон в Københavns Badminton Klub в 1948 г. С 1958 по 1960 г. работал в Восточно-Азиатской компании в Таиланде. В 1959 г. победил на национальном первенстве этой страны в одиночном разряде.

Являлся одним из лидеров европейского бадминтона в 1960-х гг. Представлял Данию на 44 международных турнирах с 1957 по 1972 гг. В 1958 г. положил конец восьмилетнему доминированию малайских игроков на Открытом чемпионате Англии по бадминтону (All England) по бадминтону, выиграв турнир в мужском одиночном разряде. В период с 1958 по 1969 г. он 11 раз побеждал на том турнире — 7 раз в мужском одиночном разряде, 4 раза в парном разряде. Сочетал в игре невероятную скорость, мощь и выносливость с впечатляющей виртуозностью ударов.

Эрланд 5 раз выигрывал чемпионат Дании в мужском одиночном разряде (1961, 1962, 1964, 1965, 1967) и 4 раза в парном разряде (1961, 1965, 1968, 1969). На Северных 5 раз становился победителем в мужском одиночном разряде, 3 раза в мужском парном разряде и ещё 2 раза в смешанном парном разряде.

В 1961 г. он был признан спортсменом года Дании.

В начале 1970-х гг. ограничивался выступлениями на крупных турнирах в парном разряде со Свендом При и Хеннингом Борчем. Становился серебряным (1970) и бронзовым (1972) призёром чемпионатов Европы в парном разряде.

Был племянником боксеров Эббе и Пола Копсов, оба участвовали в летних Олимпийских играх.

Достижения

Одиночный разряд 
Победитель:
 Открытый чемпионат Англии (1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1965, 1967)
 Всеиндийский чемпионат (1960)
 Открытый чемпионат Швейцарии (1960)
 Открытый чемпионат Канады (1961, 1963, 1967)
 Открытый чемпионат Франции (1961)
 Открытый чемпионат Швеции (1962, 1964)
 Открытый чемпионат Германии (1962, 1963, 1964, 1966, 1967, 1968)
 Открытый чемпионат США (1963, 1965, 1967)
 Северные игры (1964, 1965, 1966, 1966, 1967)
 Открытый чемпионат Мексики (1965)
 Открытый чемпионат Нидерландов (1967)
 Открытый чемпионат Малайзии (1967)
 Открытый чемпионат Норвегии (1967)

Серебряный призёр:
 Открытый чемпионат Англии (1957)
 Открытый чемпионат Нидерландов (1958, 1969)
 Открытый чемпионат Франции (1966)
 Открытый чемпионат Сингапура (1967)
 Открытый чемпионат Дании (1968, 1970)
 Открытый чемпионат Норвегии (1970)

Парный разряд 
Победитель:
 Открытый чемпионат Англии (1958, 1967, 1968, 1969)
 Открытый чемпионат Нидерландов (1958, 1967, 1969, 1971, 1972)
 Всеиндийский чемпионат (1960)
 Открытый чемпионат Швейцарии (1960)
 Открытый чемпионат Франции (1961)
 Открытый чемпионат США (1963, 1967)
 Открытый чемпионат Канады (1963)
 Открытый чемпионат Германии (1963, 1964)
 Северные игры (1964, 1965, 1966, 1967, 1971)
 Открытый чемпионат Мексики (1965)
 Открытый чемпионат Норвегии (1967)
 Открытый чемпионат Швеции (1969, 1971)
 Открытый чемпионат Дании (1970)

Серебряный призёр:
 Открытый чемпионат Малайзии (1959)
 Открытый чемпионат Канады (1961, 1967)
 Открытый чемпионат Германии (1962, 1967)
 Открытый чемпионат Англии (1964, 1965)
 Открытый чемпионат Швеции (1967)

Микст 
Победитель:
 Открытый чемпионат Германии (1957)
 Открытый чемпионат Швейцарии (1960)
 Открытый чемпионат Франции (1961, 1966)
 Северные игры (1965, 1967)
 Открытый чемпионат США (1969)

Серебряный призёр:
 Открытый чемпионат Канады (1963)
 Открытый чемпионат Норвегии (1971)

Награды и звания 
Королевой Маргрете II был возведен в рыцарское достоинство. Кавалер Почетного креста ордена Даннеброга (2000).

Был введен в Зал славы датского спорта (1992) и в Всемирный Зал славы бадминтона (1997). В 2013 г. был введен в европейский Зал славы бадминтона в качестве первого члена. Также являлся почетным членом Датской спортивной федерации и Федерации биатлона Дании, был удостоен премии Герберта Шееле Всемирной федерации бадминтона.

Ссылки 
 http://badmintondenmark.com/cms/?cmsid=133&pageid=2310 
 https://gravsted.dk/person.php?navn=erlandkops
 https://www.espn.com/olympics/badminton/story/_/id/18710115/danish-badminton-great-erland-kops-dies-age-80

Бадминтонисты Дании